Мертл-авеню:

 Мертл-авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line.
 Мертл-авеню – Уайкофф-авеню — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метро
 Мертл-авеню – Уиллоби-авеню — станция на IND Crosstown Line Нью-Йоркского метро.